Пилипе́нко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Пилипенко, Анастасия Олеговна (род. 1986) — казахстанская бегунья.
 
 Пилипенко, Анна Олеговна (род. 1988) — белорусская футболистка.
 Пилипенко, Антон Петрович (1903—1944) — генерал-майор.
 Пилипенко, Валентина Григорьевна (род. 1972) — российская футболистка.
 
 
 Пилипенко, Галина Анатольевна (род. 1961) — российская журналистка, главный редактор журнала «Ура Бум-Бум!».
 Пилипенко, Дарья Сергеевна (род. 1990) — российская волейболистка.
 
 Пилипенко, Игорь Юрьевич (род. 1972) — украинский боксёр-профессионал и кикбоксер.
 Пилипенко, Константин Владимирович (1926—2004) — советский и российский артист.
 
 Пилипенко, Никифор Емельянович (1860 — после 1935) — полтавский адвокат и общественный деятель, член Государственной думы.
 Пилипенко, Ольга Васильевна (род. 1966) — российский инженер и политический деятель.
 
 Пилипенко, Роман Игоревич (род. 1987) — казахстанский ватерполист.
 Пилипенко, Сергей Владимирович (1891—1934) — украинский писатель.
 Пилипенко, Светлана Васильевна (род. 1983) — украинская фигуристка и российский тренер.
 
 Пилипенко, Яков Павлович (1920—2003) — Герой Советского Союза.
 Пилипенко, Ярина Ульяновна (1893—1979) — украинская художница и вышивальщица, мастер петриковской росписи.

Составные фамилии 
 Пилипенко-Миронюк, Элеонора Ивановна (род. 1936) — украинская советская бандуристка.